The Buckaroos ist der Name verschiedener Bands

 The Buckaroos (Kanada), aus Kanada
 The Buckaroos (USA), aus den USA
 eine Begleitband von: Carson Robison
 eine Begleitband von Buck Owens